Karolin(e) bezeichnet:

 einen weiblichen Vornamen, siehe Caroline (Vorname)
 eine Goldmünze, siehe Karolin (Münze)
 der Spielball im Karambolage-Billard
 eine als Katamaran konzipierte Hochgeschwindigkeitsfähre, siehe Supercat Jet

Karolin ist der Name von
 Karolín (Rájec-Jestřebí), Ortsteil von Rájec-Jestřebí in Tschechien 

Siehe auch:
 Karolinen (Inselgruppe)
 Karolinenhof
 Carolin
 Carolina